Оста́шко — українське прізвище, походить від імені Остафій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Стахій), зменшуване Осташ, також Остап, Остан, Стаф.

Носії 
 Осташко Віталій Геннадійович (нар. 1966) — український лікар-невролог.
 Осташко Тетяна Сергіївна (нар. 1960) — дослідниця історії визвольних змагань в Україні 1917—1923 років, історії культури, української біографістики та українського консервативно-монархічного руху.

Див. також 
 Осташ
 Осташенко
 Остащенко
 Остащук
 Астапенко
 Асташенко
 Остафійчук
 Остапенко
 Остапчук
 Остап'юк
 Остап'як
 Остапович